Rent bezeichnet:

 Rent (Musical), ein Musical von Jonathan Larson (1995)
 Rent (Film), der darauf basierenden Film von Chris Columbus (2005)

Siehe auch:
 Rentamt
 Rente